Imperador Taichang 泰昌帝 ( 28 de agosto 1582 - 26 de setembro 1620 ) , nome pessoal Zhu Changluo ( Chinês : 朱常洛 ) . O 15º imperador da dinastia Ming . O imperador Taichang era o filho mais velho do Imperador Wanli e sucedeu seu pai como imperador em 1620 . 

No entanto, seu reinado chegou a um fim abrupto menos de um mês após sua coroação, quando ele foi encontrado morto uma manhã no palácio após um surto de diarréia. Ele foi sucedido por seu filho, Zhu Youjiao, que foi entronizado como o Imperador Tianqi. Seu nome era, "Taichang", significa " grande prosperidade."Seu reinado foi o mais curto da história Ming.

referências